ОКБ-2 — наименование ряда советских научно-производственных предприятий и опытно-конструкторских учреждений (в скобках указано более позднее название предприятия или учреждения):

 ОКБ-2 завода № 266 НКАП, 1941—19??
 ОКБ-2 гл. конструктора С. С. Баландина при заводе № 500 МАП, 9.06.1946—24.08.1951, адрес: Тушино, направление деятельности — конструирование поршневых авиадвигателей;
 ОКБ-2 при заводе № 24 МАП, направление деятельности — проектирование авиационных двигателей и двигателей наземного транспорта;
 ОКБ-2 гл. конструктора Г. Рёссинга по экспериментальным самолётам на опытном заводе № 1 МАП, 08.1945—12.10.1951, адрес: Галле (Советская зона оккупации Германии) → пос. Подберезье Кимрского района Калининской обл.; создано на базе вывезенного из Германии оборудования и специалистов с заводов Siebel, реорганизовано в ОКБ-2-155 МАП, гл. конструктор — А. Я. Березняк, направление деятельности — авиастроение (МКБ «Радуга»);
 ОКБ-2 гл. конструктора К. Престеля, 17.04.1946—?, адрес: Штасфурт (Советская зона оккупации Германии) → ?, направление деятельности — проектирование турбовинтовых авиадвигателей;
 ОКБ-154-2 МАП, ОКБ-2 завода № 154 МАП, гл. конструктор — С. А. Аксютин, 1947—1.07.1948, адрес: Воронеж, направление деятельности — работы по агрегатам топливопитания для авиации и РКТ.
 ОКБ-2 МАП, 1948—1951 (ОКБ Камова);
 ОКБ-2 НИИ-88, гл. конструктор — К. И. Тритко, затем — Е. В. Синильщиков, 16.06.1950—25.04.1956, в соответствии с Постановлением СМ СССР было выделено в самостоятельное предприятие, направление деятельности — проектирование зенитных управляемых ракет Р-101, Р-112, и двигателей к ним;
 ОКБ-2 МАП, 1954—1967, гл. конструктор — П. Д. Грушин, создано на базе завода № 293, вывезенного из Германии оборудования и специалистов с заводов BMW (КБ «Факел»);
 ОКБ-2 гл. конструктора Н. П. Никитина при заводе № 118 МАП, 30.07.1955—?, адрес: Москва, Дзержинский район, ул. Образцова, д. 13, направление деятельности — разработка автопилотов для УРВВ;
 ОКБ-2 МАП, 25.04.1956—? ; 1958 г. в состав ОКБ-2 влилось ОКБ-3 Д. Д. Севрука (ЖРД для ЗУР В-750, «217»), направление деятельности — проектирование жидкостных ракетных двигателей для зенитных управляемых ракет (КБХМ имени Исаева);
 ОКБ-2 ГКОТ, 01.1959—?, начальник — А. М. Исаев, направление деятельности — проектирование жидкостных ракетных двигателей для зенитных управляемых ракет.

Литература 
 Тихонов С. Г. Оборонные предприятия СССР и России : в 2-х томах. — М.: ТОМ, 2010. — Т.1 — 608 с. — Тираж 1 тыс. экз. — ISBN 978-5-903603-02-2.
 Оборонные предприятия СССР и России : в 2-х томах. — М.: ТОМ, 2010. — Т.2 — 608 с. — Тираж 1 тыс. экз. — ISBN 978-5-903603-03-9.